Terrence James Brennan (né le  à Willingboro, New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Après trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devient joueur professionnel en joignant les Pirates de Portland en 2009-2010. Au niveau junior, il a remporté le trophée Raymond-Lagacé.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Fog Devils de Saint-Jean ||LHJMQ ||68 ||16 ||25 ||41 ||79 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Fog Devils de Saint-Jean ||LHJMQ ||65 ||16 ||25 ||41 ||92 ||6 ||2 ||4 ||6 ||12
|-
|2008-2009 ||Junior de Montréal ||LHJMQ ||59 ||5 ||29 ||34 ||63 ||10 ||4 ||8 ||12 ||34
|-
|2009-2010 ||Pirates de Portland ||LAH ||65 ||6 ||17 ||23 ||64 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 ||Pirates de Portland ||LAH ||72 ||15 ||24 ||39 ||49 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2011-2012 ||Americans de Rochester ||LAH || 52|| 16|| 14|| 30|| 39|| 3|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2011-2012 || Sabres de Buffalo ||LNH || 11|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Americans de Rochester||LAH ||36 ||14 ||21 ||35 ||57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sabres de Buffalo||LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride||LNH || 19|| 2|| 7|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014 || Marlies de Toronto ||LAH ||76 ||25 ||47 || 72|| 115|| 14|| 6|| 8|| 14|| 10
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 54 || 9 || 27 || 36 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 19 || 3 || 13 || 16 || 12 || 5 || 3 || 4 || 7 || 12
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 69 || 25 || 43 || 68 || 53 || 15 || 5 || 4 || 9 || 14
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 76 || 21 || 39 || 60 || 101 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||63 ||14 ||31 ||45 ||75 ||13 ||1 ||5 ||6 ||12 
|-
|2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||63 ||8 ||35 ||43 ||66 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 28 || 1 || 7 || 8 || 42 ||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| HC Thurgovie ||  Swiss League || 22 || 10 || 14 || 24 || 22 || 6 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2021-2022|| EC Red Bull Salzbourg || ICE HL || 48|| 20|| 27|| 47|| 22|| 12|| 7|| 5|| 12|| 20
|-
| 2022-2023|| HC Ajoie ||
NL ||  || 

| 53 || 5 || 8 || 13 || 29 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2006-2007 : récipiendaire du trophée Raymond-Lagacé de la LHJMQ
 2013-2014 : 
 match des étoiles de la LAH
 récipiendaire du trophée Eddie-Shore de la LAH
 nommé dans la première équipe d'étoiles de la LAH
 2014-2015 : match des étoiles de la LAH
 2015-2016 :
 match des étoiles de la LAH
 récipiendaire du trophée Eddie-Shore de la LAH
 nommé dans la première équipe d'étoiles de la LAH

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance dans le comté de Burlington
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Fog Devils de Saint-Jean
Joueur du Club de hockey junior de Montréal
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Marlies de Toronto
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur du HC Thurgovie